Сары-Булак (дословно - «жёлтый источник») () — высокогорное село Кочкорского района. Входит в состав Сары-Булакского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики.

Расположено на берегу реки Каракуджур близ автотрассы Кочкорка-Нарын. Ниже населённого пункта Сары-Булак, р. Каракуджур сливается с р. Тёлёк, образуя реку Джоон-Арык.

Районный центр с.Кочкорка находится в 37 км к юго-западу от села. Имеется средняя школа имени Шамена, медпункт, клуб, библиотека, столовая.

Расположено в районе ожидаемых землетрясений II-категории опасности с балльностью 5-7 В 2016 году сошедший сель оставил село Сары-Булак без моста через р.  Каракуджур.

Население в 2009 году составляло 179 человек.

Жители Сары-Булак занимаются, в основном, сельским хозяйством, выращиванием зерновых культур.

Примечания

Ссылки 
 Село в Кочкоре, которое находится между горами

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район